Вадьковское сельское поселение — муниципальное образование в центральной части Погарского района Брянской области. 

Административный центр — посёлок Вадьковка.

История 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Вадьковского сельсовета.

Законом Брянской области от 4 июня 2019 года в Вадьковское сельское поселение было включено упраздненное Стеченское сельское поселение.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Погарского района
Сельские поселения Брянской области